Slovenija:

 Homec (Domžale, Slovenija), naselje u sastavu općine Domžale
 Homec (Kobarid, Slovenija), naselje u sastavu općine Kobarid
 Homec (Mozirje, Slovenija), naselje u sastavu općine Mozirje
 Homec (Vojnik, Slovenija), naselje u sastavu općine Vojnik